Селезнёв (Селезнёва), также Се́лезнев — русская фамилия, образованная от нецерковного мужского имени Селезень; также топоним.

 Носители фамилии 
 Селезнёвы — дворянский род

 Известные носители 

 
 Селезнёв, Алексей Сергеевич (1888—1967) — русский, советский и французский шахматист и шахматный композитор.
 Селезнёв, Анатолий Петрович (1923—1990) — Герой Советского Союза.
 
 Селезнёв, Борис Степанович (1937—2019) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Селезнёв, Валерий Сергеевич (род. 1964) — депутат Государственной Думы России.
 Селезнёв, Василий Николаевич (1936—1998) — советский и российский учёный-физик.
 Селезнёв, Василий Петрович (1919—2001) — член Академии космонавтики им. К. Э. Циолковского.
 Селезнёв, Виктор Андреевич (1931—2015) — советский актёр.
 Селезнёв, Виктор Александрович (род. 1951) — российский дипломат.
 Селезнёв, Виталий Евдокимович (1939—2020) — советский художественный деятель.
 
 Селезнёв, Геннадий Николаевич (1947—2015) — российский политический деятель, Председатель Государственной Думы России (1996—2003).
 
 Селезнёв, Дмитрий Михайлович (1897—1960) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Селезнёв, Евгений Александрович (род. 1985) — украинский футболист.
 Селезнёв, Жан Владимирович (род. 1968) — украинский актёр и звукорежиссёр.
 Селезнёв, Иван Фёдорович (1856—1936) — русский и советский художник.
 Селезнёв, Игорь Сергеевич (1931—2017) — советский и российский конструктор ракетного оружия, Герой Социалистического Труда.
 Селезнёв, Кирилл Геннадьевич (род. 1974) — член Правления ОАО «Газпром».
 Селезнёв, Константин Павлович (1920—1998) — учёный, специалист в области компрессоростроения, ректор Ленинградского политехнического института.
 
 Селезнёв, Никита Андреевич (род. 1990) — российский мультимедиа художник.
 
 Селезнёв, Олег Викторович (1959—2021) — член Совета Федерации.
 
 
 
 Селезнёв, Станислав Витальевич (1939—1997) — советский, российский государственный деятель.
 
 
 Селезнёв, Яков Андреевич (род. 1989) — российский хоккеист.



Топоним 
 Селезнёв — хутор в Матвеево-Курганском районе Ростовской области России.

См. также 
 Селезнёвы — деревня в Афанасьевском районе Кировской области России.
 Косяк Селезнёва — дебют в русских шашках.
 Улица Селезнёва